Ramazanoğlu est un nom de famille turc qui peut désigner :

Patronyme 
 Sema Ramazanoğlu, femme politique turque ;
 Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, homme politique turc ;

Dynastie 
 Les ramazanides ou Ramazanoğulları (« les fils de Ramazan »), dynastie turkmène d'Anatolie.

Localités 
 Ramazanoğlu, un quartier du district de Pendik dans la province d'Istanbul.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme turc
Homonymie de toponyme